MBL est un sigle qui peut faire référence à:

 MBL: Marine Biological Laboratory (Laboratoire de biologie marine à Woods Hole, Massachusetts)
 MBL: Mannose-Binding Lectine (lectine liant le mannose), une protéine du système du complément (immunologie)
 MBL: Movimiento Bolivia Libre (Mouvement Bolivie libre)
 MBL: Master of Business Law (diplôme international dans le domaine du droit des affaires)
 Morgunblaðið, un quotidien islandais
Monoclonal B lymphocytosis, une phase préalable de lymphocytose B monoclonale